Morens kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Mourens, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Schweiz 

 Morens, ort, Fribourg,